Carrizal – distretto della Costa Rica
Carrizal – comune del Venezuela